

Patronyme 

 Claude Lastennet (1971-), tueur en série français
 Jeff Lastennet (1987-), athlète français

Homonymie
Homonymie de patronyme